Earworm (Estados Unidos), Garabato musical (Latinoamérica) o Gusano Musical (España) es un episodio de la séptima temporada de la serie animada Bob Esponja, transmitida en Nickelodeon. El episodio se estrenó el  en Estados Unidos, el   en Latinoamérica y el  en España. Fue dirigido por Paul Tibbitt y escrito por Casey Alexander, Zeus Cervas y Derek Iversen.

Sinopsis 
El episodio comienza en el Crustáceo Cascarudo/Crustáceo crujiente durante la hora de cerrar, está en la cocina y Bob Esponja comienza a cantar una canción. Calamardo le grita que pare de cantar, después calamardo enciende la radio y se está transmitiendo una canción llamada Garabato Musical, Bob Esponja toma la radio y comienza a bailar y cantar. Cuando ya era hora de cerrar, Calamardo sale del restaurante gritando: "¡Libertad!". Bob Esponja está sentado escuchando la canción y Don Cangrejo le grita "Bob Esponja, ¡Ya es hora de cerrar!". Cuando se dirige a su casa, Bob Esponja pasa por una tienda de discos donde se estaba transmitiendo Garabato Musical.Bob Esponja lo compra y se va a su casa a escucharla. Cuando va a dormir el comienza a silbar la canción, entonces vuelve a escuchar la canción en el sótano. 
El día siguiente aparece el Crustáceo Cascarudo y se ve muy cansado, pero sigue cantando la canción, pero sus clientes se enojan, Don Cangrejo sale para saber que pasaba, le advirtió a Bob Esponja si no dejaba de cantar lo enviaría a su casa. En la próxima escena aparece la cocina destruida y en las paredes estaba escrito Garabato musical. Cuando Don Cangrejo le dice que tiene que ir a casa, se vuelve loco, entonces Arenita, Don Cangrejo, Patricio y Calamardo lo atan a una silla en su casa. Arenita le explica que tiene una enfermedad llamada Gusano Musical, que es una infección en la cual una persona es atrapada en una canción y no puede dejar de cantarla, mientras más canta, más duro se hace. Solo se podía curar con otra canción que se quede en su cabeza. Don Cangrejo canta una canción de marinero y Arenita una canción del oeste pero no funcionan. Arenita dice que solamente "alguien con talento musical" podía curar, entonces Calamardo comienza a tocar su clarinete, el gusano musical odió tanto la canción que salió de Bob Esponja y dejó de cantar. Calamardo fue a su casa a dormir, pero comenzó a cantar su canción y no podía detenerse, ya que el gusano musical había entrado a él.

Curiosidades 
 Este episodio originalmente sería transmitido con el episodio Buried in time, pero al final fue transmitido con el episodio The abrasive side.
 Este fue el último episodio de estreno de 2010 en Estados Unidos.
 La música del título es la misma que en el episodio Bubblestand.
 Es la segunda vez que Gary tiene un tocadiscos debajo de su caparazón, la primera vez fue en el episodio Your Shoe's Untied.
Este episodio es similar y tiene la misma premisa del episodio de El Laboratorio de Dexter "Head band" en donde Dee Dee tiene una canción pegada en la cabeza gracias a un grupo de chicos microscópico en su oído y la canción se extiende A otros miembros de la familia Y finalmente termina cuando la banda se rompe Este episodio Tiene una premisa diferente ya que Bob esponja tiene una canción pegada en la cabeza Y el gusano esta en su cerebro no en el oído.
También es similar al episodio de Un Show Más titulado "Una canción pegajosa", donde a Rigby se le pega una canción, y Mordecai y los demás lo hacen olvidarla con otra canción, pero la nueva canción también se le pega

Identificación Musical 
 Musical Doodle - Garabato Musical
 Hawaiian Link B - Gary durmiendo
 On the Beach - Bob Esponja va a dormir 
 Vibe Sting - Bob Esponja despierta
 Danger HQ - Don Kangrejo sale de su oficina. 
 Tragic Bridge 2 - Bob Esponja se vuelve loco.
 Lonely Stranger - "Just as I thought!" 
 The Irish Washerwoman - Canción de Don Kangrejo 
 Sandy's Western Song - Canción de Arenita
 (Música de Nicholas Carr y Barry Anthony) - Calamardo toca su clarinete

Episodios de la séptima temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2010